Capital de la Cultura Catalana
 Codi Civil de Catalunya
 Codi Compte Client
 Complement circumstancial de causa
 Confederació de Comerç de Catalunya
 Congrés de Cultura Catalana
 Cosmologia Cíclica Conforme
 Centre de Computació de Corea